Skybox est un procédé graphique permettant de donner, dans un espace tridimensionnel, l'illusion que cet espace est plus étendu qu'il ne l'est réellement.
 Skybox est un groupe de musique américain.
 Skybox Imaging est une entreprise américaine fournissant des images satellites et des vidéos en haute résolution, ainsi que des services d'analyse.
 SkyBox International est une entreprise américaine spécialisée dans les cartes à collectionner.